

Sigle 
 K-nearest neighbors  – algoritmo utilizzato nel riconoscimento di pattern per la classificazione

Codici 
 KNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kankan (Guinea)
 knn – codice ISO 639-3 della lingua konkani